Красуцкий — фамилия. Известные носители:

 Красуцкий, Анатолий Викторович (род. 1947) —— белорусски политический деятель, юрист, экономист, политолог. Заслуженный юрист Республики Беларусь.
 Красуцкий, Евгений Иванович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Красуцкий, Михаил (1621—1676) — иезуит, известный проповедник.